Lars Andersson – szwedzki brydżysta
 Lars Andersson – żużlowiec
  (ur. 1954) – szwedzki pisarz

Zobacz też 
 Lars-Åke Andersson – szwedzki żużlowiec
 Lars-Gunnar Andersson (ur. 1949) – szwedzki językoznawca